La Superliga de Rugby League de Chile es la principal competencia de Rugby league en Chile. Es organizada por la RFL13 CHILE, Federación de Rugby League Futbol 13 de Chile.

El campeón actual es el cuadro de Marimán de la comuna de Negrete.

Historia 
Su primera temporada inició el año 2017, con la participación de seis clubes clubes  (Awkan, Longkos, Maquinarias, Marimán, Toros y Wolfs) de la Provincia de Biobío, en la Región del Biobío.

El primer campeón fue el conjunto de Marimán de Negrete que venció en la final al cuadro de Awkan de Nacimiento.

El año 2018, se divide el campeonato en dos zonas (Norte y Sur). Siendo la zona sur constituida por los seis equipos fundadores más la inclusión del equipo de Rhinos de Cabrero, además se crea la zona norte con cuatro clubes basados en la ciudad de Antofagasta.

Al final de los campeonatos de las respectivas zonas se llevara a cabo un partido entre los mejores jugadores del Norte y del Sur.

Participantes 
Todos los participantes:

Liga Sur 
 Awkan de Nacimiento
 Dragones de Los Ángeles
 Longkos de Los Ángeles
 Maquinarias de Yumbel
 Marimán de Negrete
 Rhinos de Cabrero
 Toros de Angol
 Wolfs de Los Ángeles

Liga Norte 
 Ngen Mapu de Antofagasta
 Nómades de Antofagasta
 Toros RLF13 de Antofagasta
 Warriors Leftraru de Antofagasta

Partido Norte Sur 

La primera edición de este partido será en 2018, emulando el partido entre Queensland y New South Wales en Australia, servirá para la selección de nuevos jugadores que representarán a Chile en torneos internacionales.

Campeón de Campeones 

Se disputa desde 2019, entre los equipos campeones de la Liga Norte y LIga Sur.

Campeonatos

Liga Sur

Liga Norte

Campeonatos Absolutos 
Número de veces que los equipos ocuparon cada posición en todas las ediciones.

Véase también 
 Rugby league
 Selección de rugby league de Chile

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Federación de Rugby League Futbol 13 Chile

Rugby league en Chile
Eventos deportivos en Chile